Kräft steht für

 Kurt Kräft (1907–unbekannt), deutscher Politiker (NSDAP)
 Kräft (Rügland), Ortsteil der mittelfränkischen Gemeinde Rügland
 ein Waldgebiet, östlich von Neumarkt in der Oberpfalz

Siehe auch:
 Kraft (Begriffsklärung)
 Kreft